Kujath ist der Nachname folgender Personen:

 Gerhard Kujath (1908–1974), deutscher Psychiater und Kinderarzt
 Hans Kujath (1907–1963), deutscher Jurist und Nationalsozialist
 Hans Joachim Kujath (1942–2020), deutscher Regionalökonom
 Peter Kujath (* 1946), deutscher Chirurg
 Rudolf Kujath (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kujat